tweeklank (muziek), een term uit de muziek
tweeklank (taalkunde), een term uit de klankleer